Collegio elettorale di Seregno – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Seregno – collegio elettorale del Senato della Repubblica